Blue Note puede hacer referencia a:

 Blue Note Records, un sello discográfico de jazz.
 La nota de blues, el intervalo musical de cuarta aumentada en la escala de blues, característica de los fraseos del citado estilo.
 Blue Note, un conocido club de jazz.